Pilostyles är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Pilostyles ingår i familjen Apodanthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gurkordningen
Pilostyles